Self/Entitled — двенадцатый студийный альбом американской панк-рок-группы NOFX, выпущен 11 сентября 2012 года на Epitaph Records.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Фэт Майк — фронтмен, бас-гитара
 Эрик Мелвин — ритм-гитара, бэк-вокал
 Эль Хэфе — соло-гитара, вокал
 Эрик Сэндин — ударная установка
 Билл Стивенсон — продюсер

Примечания 

Альбомы панк-рока
Альбомы Fat Wreck Chords
Альбомы NOFX